Abdichtung steht für:

 Dichtmaßnahmen in der Technik, siehe Dichtung (Technik)
 Herstellung der Wasserdichtigkeit im Bauwesen:
 Bauwerksabdichtung, insbesondere von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchte und Stauwasser (Grund- und Hangwasser) 
 Dachabdichtung 
 Fugenabdichtung im Ausbau

Siehe auch:
 Abdichtbinde
 Abdichtpfropfen